James Black je ime več znanih ljudi

 James Black, avstralski tenisač
 James D. Black, ameriški politik, guverner Kentuckyja
 James Whyte Black, škotski farmakolog, nobelovec